Armin Kogler – ex saltatore con gli sci austriaco
 Stefan Kogler – ex sciatore alpino tedesco
 Tobias Kogler – sciatore alpino austriaco
 Walter Kogler – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
 Werner Kogler – politico austriaco